Oncostroma är ett släkte av svampar. Oncostroma ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Oncostroma